Razo steht für:

 Begleitende, inhaltliche Erläuterungen zu einzelnen Liedern der Trobadordichtung

Razo ist der Name von:

 Razo (Worms), auch Raco († 999), war 999 ernannter Bischof von Worms

Razo ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Razo (* 1951), mexikanischer Fußballspieler